David Blair può riferirsi a:
 David Blair (1874-1955), marittimo britannico della White Star Line
 David Blair (1932-1976), ballerino britannico
 David Blair regista britannico
 David Blair (n. 1975), atleta paralimpico statunitense
 David Blair (n. 1985), rugbista ed educatore britannico internazionale per la Scozia
 David Blair (n. 1991), canottiere paralimpico canadese